Кинеше́мская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в восточной части Ивановской области (в границах Верхнеландеховского, Заволжского, Кинешемского, Лухского, Палехского, Пестяковского, Пучежского, Родниковского и Юрьевецкого районов). Входит в состав Ивановской митрополии.

Правящий архиерей имеет титул «епископ Кинешемский и Палехский». Кафедра епископа и епархиальное управление расположены в Троицко-Успенском соборе города Кинешмы (Волжский бульвар, 4).

История 

11 мая 1866 года императором Александром II был утверждён доклад Святейшего правительствующего синода об открытии Кинешемского викариатства Костромской епархии.

В 1928—1929 годах Кинешемский район стал центром иосифлянской активности. В самой Кинешме иосифлянским был собор (настоятель — Константин Разумов). Вблизи города жил на покое истинно-православный епископ Николай (Голубев), получивший в 1929 году назначение от лидера ленинградских иосифлян архиепископа Димитрия (Любимова) на Кинешемскую кафедру. Известные иосифлянские храмы в соседних населённых пунктах: Сретенский в Юрьевце (настоятель — Иоанн Нарбеков), в селе Марвино (иеромонах Алексий Голубев), в селе Воскресенском Кинешемского района (настоятель — Иоанн Румянцев), сёлах Ширяево, Николо-Бережки (настоятель — Михаил Успенский), Николо-Корба Семёновского (ныне Островского) района (настоятель — Александр Яковлев). Иосифлянская активность в кинешемских краях значительно снизилась после ареста кинешемских священнослужителей 7 сентября 1929 года.

После 1936 года не замещалось.

7 июня 2012 года решением Священного синода Русской православной церкви была образована Кинешемская епархия с выделением её территории из состава Иваново-Вознесенской и включением епархии в состав новообразованной Ивановской митрополии. По словам клирика епархии протоиерея Андрея Ефанова, епархия начиналась «с нуля»: сельские приходы насчитывали не более 5-10 человек постоянных прихожан, а городские — 15-50. У новоназначенного епископа не было ни дома, ни комнаты, где можно было бы переночевать. 20 февраля 2013 года епархиальное управление Кинешемской епархии из города Заволжска переведено в город Кинешму.

Епископы 
 Кинешемское викариатство
 Ионафан (Руднев) (4 сентября 1866 — 29 августа 1869)
 Палладий (Пьянков) (16 ноября 1869 — 24 июня 1872)
 Геннадий (Левицкий) (24 июня 1872 — 9 апреля 1883)
 Вениамин (Платонов) (9 апреля 1883 — 13 июня 1905)
 Никандр (Феноменов) (10 июля 1905 — 15 февраля 1908)
 Иннокентий (Кременский) (24 февраля 1908 — 28 июля 1911)
 Арсений (Тимофеев) (28 июля 1911 — 30 июля 1914)
 Севастиан (Вести) (8 сентября 1914 — 30 мая 1917, 1919—1921)
 Василий (Преображенский) (14 сентября 1921 — 4 марта 1923)
 Николай (Голубев) (18 июня — 5 декабря 1929) назначен иосифлянами
 Хрисогон (Ивановский) (14 апреля — 8 июня 1932)
 Александр (Торопов) (21 сентября 1932 — 8 сентября 1935)
 Борис (Воскобойников) (20 марта — 14 июля 1936)
 Хрисогон (Ивановский) (30 марта 1937 — 8 февраля 1938) , еп. Юрьев-Польский

 Кинешемская епархия
 Иларион (Кайгородцев) (с 8 июля 2012)

Благочиния 
Епархия разделена на 10 церковных округов. По состоянию на октябрь 2022 года:
 Верхнеландеховское благочиние
 Заволжское благочиние
 Кинешемское городское благочиние
 Кинешемское районное благочиние
 Лухское благочиние
 Палехское благочиние
 Пестяковское благочиние
 Пучежское благочиние
 Родниковское благочиние
 Юрьевецкое благочиние

Храмы и часовни 
 Кинешемское городское благочиние

Исторический центр
 Троицко-Успенский кафедральный собор, ансамбль:
 Успенский собор (1745), летний, пятиглавый храм в традиционных формах с эклектичными пристройками второй половины XIX века.
 колокольня Успенского собора (1798), многоярусная в характерной для Верхнего Поволжья барочно-классицистической стилистике.
 Троицкий собор (1838), зимний, ампир, архитектор И. Е. Ефимов.
 храм Благовещения Пресвятой Богородицы (1805), барочно-классицистический. Архиерейское подворье.
 храм Вознесения Господня (1779), пятиглавый с барочными грушевидными куполами, на месте Вдовьего монастыря, основанного в честь событий 1609 года (борьбы кинешемцев с польско-литовской интервенцией).
 храм Сретения Господня (не позднее 1779), пятиглавый, в традициях допетровского зодчества. Построен на вклады купца Г. И. Таланова.
 Крестовоздвиженская часовня (1744), шатровая, памятник защитникам города, павшим в бою с польско-литовскими интервентами в 1609 году. Площадь Революции (ранее Торговая площадь).
 часовня святителя Василия Кинешемского (2011), возле Вознесенского храма.

На правом берегу реки Кинешемки
 храм Преображения Господня (1694), древнейший сохранившийся памятник города, двухэтажный в костромских традициях, приделы — 1790.
 комплекс храмов Успения Пресвятой Богородицы и Рождества Христова:
 храм Успения Пресвятой Богородицы (1747), ярусный в нарышкинском стиле.
 храм Рождества Христова (1754), достроен в начале XX века.
 храм благоверного князя Александра Невского (1895)
 часовенный столб в честь 1000-летия преставления равноапостольного князя Владимира (2015)

Микрорайон ДХЗ
 храм великомученника Димитрия Солунского (2016), деревянный. Ул. Ивана Виноградова, мкр. ДХЗ.

Микрорайон «Автоагрегат»
 храм святителя Николая Чудотворца

Другие части города
 храм Новомучеников и исповедников земли Русской (2016). Ул. Георгия Дудникова.
 храм Сергия Радонежского (1997), на городском кладбище «Затенки».
 храм Владимирской иконы Божией Матери (2012), при исправительной колонии № 3 УФСИН России по Ивановской области.
 памятник-часовня на месте первой битвы Кинешемского ополчения под началом воеводы Фёдора Боборыкина с польско-литовскими интервентами 26 мая 1609 года (1855). Вичугская ул.
 киот. Въезд с автодороги Кинешма — Иваново.

Недействующий храм
 храм Иоанна Златоуста, на месте Вдовьего монастыря, основанного в честь событий 1609 года (борьбы кинешемцев с польско-литовской интервенцией).

 Кинешемское районное благочиние
 село Батманы, храм Рождества Христова (1827—1869), пятиглавый с четырёхъярусной колокольней, в декоре соседствуют элементы классицизма и необарокко
 село Бахарево, храм Казанской Божией Матери
 село Георгиевское, храм великомученника Георгия Победоносца (1813), образец классицизма с элементами барокко
 деревня Горки (село Заовражье, в настоящее время часть деревни Горки), храм Введения во храм Богородицы (1780), в традиционных формах, пятиглавый с шатровой колокольней и росписями XIX века
 деревня Дьячево, храм Покрова Пресвятой Богородицы
 село Ильинское, храм Илии Пророка (1811), в стиле зрелого классицизма с оригинальной композицией основного объёма и своеобразной трактовкой пятиглавия
 город Наволоки, храм Успения Пресвятой Богородицы
 деревня Ногинская, храм Преображения Господня
 село Октябрьский, храм святителя Николая Чудотворца (2003), деревянный.
 деревня Пешково, храм Успения Пресвятой Богородицы (1872), в русско-византийском стиле
 село Решма, Макариев-Решемский монастырь, храм Николая Чудотворца
 село Шилекша, храм Святой Троицы (1800), построен на средства петербургского купца Федота Даниловича Сыренкова, пятиглавый, оригинальный памятник в стиле раннего классицизма, снабжён живописной композицией венчания
 село Шилекша, деревянный храм Спаса Преображения (2015)
 село Батманы, часовня Казанской Божией Матери

Недействующие храмы
 село Решма, храм Воскресения Христова (1754)
 урочище Никола-Эз, храм Николая Чудотворца (1822)

 Верхнеландеховское благочиние
 пгт Верхний Ландех, Свято-Никольский храм
 село Мыт, Свято-Никольский храм
 деревня Симаково, Свято-Казанский храм
 деревня Старилово, Свято-Казанский храм
 деревня Чихачево, Свято-Никольский храм

Недействующий храм
 село Бараново, Свято-Владимирский храм

 Заволжское благочиние
 город Заволжск, Свято-Богоявленский храм
 село Воздвиженье, Крестовоздвиженский храм
 деревня Дмитриевское, храм Димитрия Солунского
 село Долматовский, храм преподобного Сергия Радонежского. Располагается в здании бывшей средней школы. Ранее здание принадлежало церковно-приходской школе.
 село Есиплево, храм Всемилостивого Спаса
 село Жажлево, храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость»
 село Колшево, храм в честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия-Путеводительница, деревянный. Часть ансамбля из 3 храмов, ранее храмы были подворьем Ипатьевского монастыря в Костроме.
 село Никола-Мера, храм Николая Чудотворца
 село Семёновское, храм Казанской Божией Матери
 урочище Солдога, храм Сретения Господня
 деревня Воробьецово, часовня Жён-Мироносиц. Подворье «Благодать»
 село Колшево, храм-часовня великомученика Пантелеимона

Недействующие храмы
 село Долматовский, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
 село Колшево, храм Введения во храм Пресвятой Богородицы (1763). Часть ансамбля из 3 храмов.
 село Колшево, храм святителя Николая. Часть ансамбля из 3 храмов.
 деревня Патракейка, храм Рождества Пресвятой Богородицы (начало XIX века), в стиле классицизма, четверик со скруглёнными углами, увенчанный ротондой, трапезная и колокольня со шпилем

 Лухское благочиние
 пгт Лух, ансамбль Троицкого собора, Воскресенского и Успенского храмов:
 собор Троицы Живоначальной
 храм Воскресения Христова
 храм Успения Пресвятой Богородицы
 село Бахирево, храм Казанской иконы Божией Матери
 село Благовещенье, храм Благовещения Пресвятой Богородицы
 село Воскресенское Старое, храм Воскресения Христова
 село Добрица, храм Покрова Пресвятой Богородицы
 село Добрица, храм Сергия Радонежского
 село Порздни, храм Успения Пресвятой Богородицы
 село Рябово, храм Богоявления Господня
 село Тимирязево, храм Покрова Пресвятой Богородицы
 деревня Быково, часовня Казанской иконы Божией Матери
 деревня Сваруха, часовня Воздвижения Креста Господня
 село Тимирязево, часовня

Недействующие храмы
 пгт Лух, храм Спаса Преображения
 пгт Лух, часовня Николая Чудотворца.
 урочище Архангельское, храм Михаила Архангела
 село Воскресенское Новое, храм Воскресения Христова
 село Клоны, храм Казанской иконы Божией Матери
 село Макаровское, храм Казанской иконы Божией Матери
 село Порздни, храм Спаса Преображения
 село Сокольское, храм Рождества Христова

 Палехское благочиние
 пгт Палех, Крестовоздвиженский кафедральный собор. К приходу собора приписаны:
 село Дорки Большие, храм Преображения Господня
 село Дорки Большие, храм святителя Николая Чудотворца
 село Тименка, храм Казанской иконы Божией Матери
 деревня Пеньки, часовня Сергия Радонежского
 деревня Свергино, часовня Святаго Духа.
 пгт Палех, храм пророка Илии. К приходу храма приписаны:
 пгт Палех, кладбищенский храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
 пгт Палех, часовня благоверного князя Александра Невского
 село Подолино, часовня иконы Тихвинской Божией Матери
 село Красное, храм иконы Божией Матери Знамение. К приходу храма приписана:
 деревня Богатищи, часовня мученицы Параскевы Пятницы
 село Майдаково, храм апостолов Петра и Павла

 Пестяковское благочиние
 пгт Пестяки, Свято-Успенский храм. К приходу храма приписано 3 храма:
 деревня Георгиевская, Казанский храм
 деревня Воронята, Троицкий храм
 село Никулино, Никольский храм, недействующий храм
 село Беклемищи, храм Воскресения Словущего
 село Нижний Ландех, храм Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня. К приходу храма приписан ансамбль XVIII века, колокольня и два храма:
 храм Пресвятой Троицы
 храм Рождества Богородицы

 Пучежское благочиние
 город Пучеж, храм Георгия Победоносца
 город Пучеж, храм Серафима Саровского
 город Пучеж, храм Спаса Преображения
 село Воронцово, храм Благовещения Пресвятой Богородицы
 село Илья-Высоково, храм Рождества Пресвятой Богородицы
 село Мортки, храм Покрова Пресвятой Богородицы
 село Сёготь, храм Макария Унженского
 село Воронцово, часовня

Недействующие храмы
 село Зарайское, храм Николая Чудотворца
 село Кандаурово, храм Троицы Живоначальной
 деревня Затеиха, часовня

 Родниковское благочиние
 город Родники, храм благоверного князя Александра Невского
 город Родники, храм благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских
 село Болотново, храм Воскресения Христова
 село Бортницы, храм Успения Божией Матери
 село Кощеево, храм Казанской иконы Божией Матери
 село Межи, храм Успения Божией Матери
 село Мелечкино, храм Архангела Михаила
 село Острецово, храм Пресвятой Троицы
 село Парское, комплекс храмов Усекновения главы Иоанна Предтечи и Вознесения Господня:
 храм Усекновения главы Иоанна Предтечи (1773—1785) в древнерусских формах
 храм Вознесения Господня (1863) в русско-византийском стиле
 село Сосновец, храм Рождества Христова
 село Филисово, Введенский храм

 Юрьевецкое благочиние
 город Юрьевец, ансамбль соборов Входа Господня в Иерусалим и Успения Пресвятой Богородицы и храма Георгия Победоносца в пятиярусной колокольне, подворье Свято-Николо-Тихонова монастыря:
 старый Собор Входа Господня в Иерусалим (1733, перестроен в 1806, архитектор Н. И. Метлин)
 новый Собор Входа Господня в Иерусалим (1825—1833)
 храм Георгия Победоносца в колокольне (1840, последние два — архитектор П. И. Фурсов)
 город Юрьевец, храм Богоявления Господня (около 1720, нарышкинский стиль, колокольня и, предположительно, трапезная — 1810). Самый ранний из сохранившихся в Юрьевце памятников архитектуры
 город Юрьевец, храм Рождества Христова (1815, барокко). Подворье Свято-Николо-Тихонова монастыря
 город Юрьевец, храм Сошествия Святого Духа (1839). Церковь на кладбище
 село Ёлнать, храм Воскресения Христова. К храму приписана:
 деревня Серёдкино, часовня Симона Юрьевецкого
 село Жарки, храм Рождества Пресвятой Богородицы
 село Задорожье, храм Покрова Пресвятой Богородицы
 село Каменники, храм Рождества Христова (1828)
 село Новленское, храм Покрова Пресвятой Богородицы. Недействующий храм, действует домовый храм.
 село Соболево, храм Воскресения Христова

Недействующие храмы
 город Юрьевец, храм Сретения Господня (1757, барокко)
 город Юрьевец, храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи
 город Юрьевец, храм Феодоровской иконы Божией Матери
 село Дорки, храм Богоявления Господня
 село Обжериха, храм Рождества Христова
 урочище Проталинки, храм Илии Пророка
 село Соболево, храм Воскресения Христова
 деревня Чуркино Большое, храм Илии Пророка

Монастыри 
 Свято-Николо-Тихонова пустынь (мужской; село Тимирязево, Лухский район). Монастырь епархиального подчинения.
 Решемский Макарьев монастырь (женский; деревня Решма, Кинешемский район). Относится к Кинешемскому районному благочинию.

Социальное служение

Образовательное учреждение 
ЧОУ Православная средняя общеобразовательная школа во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма. Действует с 2003 года. В школе малокомплектные классы. Успешно осуществляет обучение и воспитание, в том числе «проблемных» детей. С 2010 года руководителем школы является настоятель храма Александра Невского протоиерей Димитрий Иванов. Представители местного казачества ведут здесь занятия военно-патриотического клуба и обучают мальчиков ремёслам.

Социальные и просветительские учреждения и другая деятельность 
 Кинешемское городское благочиние
При Кинешемском городском благочинии действуют:
 Православный клуб для детей с ограниченными возможностями «Радость моя»;
 Духовно-просветительский центр;
 Епархиальный Центр защиты материнства, детства и семейных ценностей «Малая церковь» («Малая церковь» — семья): материальная, социально-бытовая, юридическая и психологическая помощь многодетным и неполным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, женщинам, отказавшимся от аборта и др.;
 Клуб «Благо дать»;
 Детско-юношеский просветительский центр «Златоуст» (при храме Вознесения Господня): изучение Закона Божия, краеведение, освоение основ различных традиционных ремёсел, творчество, туризм и развивающие игры.

Настоятель храма Александра Невского (с 2008) протоиерей Димитрий Иванов, свободно владеет цыганским языком и перевёл на него православные молитвы. Отец Димитрий ведёт проповедь, в том числе на цыганском, в среде многочисленной цыганской общины Кинешмы. Местные цыгане считают его «своим батюшкой».

Заволжское благочиние
При Заволжском благочинии в деревне Воробьецове Заволжского района действует семейный приют-подворье «Благодать» — подворье храма преподобного Сергия Радонежского (село Долматовский), приют и база труда и отдыха для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Место для создания подворья было определено в 2002 году благословением архимандрита Кирилла (Павлова). На подворье организовано постоянное или временное сопровождаемое проживание для детей-сирот и взрослых с ограниченными возможностями — воспитанников социальных учреждений из разных городов России, в том числе выпускников детских домов-интернатов, а также детей с ограниченными возможностями, воспитывающихся в семьях, вместе со своими родителями. Имеются мастерские деревенских ремёсел, небольшие ферма и огород, пасека и птичий двор. Подворье технически приспособлено для жизни людей с ограниченными возможностями. При храме преподобного Сергия Радонежского в селе Долматовский (ул. 1-я Школьная, д. 14) действует Музей русского быта и народного творчества. Как и храм, музей располагается в здании бывшей средней школы. Также при храме действуют воскресная школа и мастерские. Группа милосердия оказывает помощь одиноким пожилым людям, инвалидам, лицам из социальной группы риска, детям из неблагополучных и малоимущих семей и сиротам. При храме создаётся Дом милосердия.

Приход села Колшево Заволжского района окормляет духовно-просветительский центр «Истоки» при Колшевской школе для детей социальных сирот и детей, которым трудно даётся учёба.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Святые Кинешемской земли . Сайт Кинешемской епархии.

Епархии Русской православной церкви
Появились в 1866 году в России
Организации, основанные в 2012 году
 
Религия в Кинешме
Появились в 2012 году в России
2012 год в Ивановской области
2012 год в религии
Организации, основанные в 1866 году